Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 25 июля по 11 августа. Были разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты 
Футбольные матчи прошли на шести стадионах, расположенных в Лондоне, Юго-Восточной Англии, Мидлендс, Северо-Западной Англии, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Уэльсе.

Мужская сборная Великобритании провела свои матчи группового этапа в Манчестере (26 июля), Лондоне (29 июля) и Кардиффе (1 августа). Женская сборная Великобритании сыграла в Кардиффе (25 и 28 июля) и Лондоне (31 июля).

Квалификация

Мужской турнир

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Женский турнир

Групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Лучшие среди третьих мест

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбол на официальном сайте Игр  
 Международная федерация футбола